A 2001-es férfi röplabda-Európa-bajnokságot 2001. szeptember 8. és szeptember 16. között Ostravában, Csehországban rendezték. Ez volt a 22. férfi röplabda-Eb. A tornán 12 csapat vett részt, az Eb-t Jugoszlávia nyerte. Magyarország a 9. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Az Európa-bajnokságon csak az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket. A további sorrend meghatározása a következők szerint történt:
 több szerzett pont
 jobb szettarány az összes mérkőzésen
 jobb pontarány az összes mérkőzésen
Magyarország és a hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2001-es női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság
Férfi röplabda-Európa-bajnokság